Kazungula steht für:

 Sinazongwe (Sambia), Stadt in Sambia
 Sinazongwe (Distrikt), Distrikt in Sambia